Il toponimo Valy può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:
Valy, comune del distretto di Pardubice, nell'omonima regione
Valy, comune del distretto di Cheb, nella regione di Karlovy Vary